Стани́слав Миколáйчик (; , Дорстен, Северный Рейн-Вестфалия, Германия — , Вашингтон, Соединённые Штаты Америки) — польский государственный и политический деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании в 1943—1944 годах.

Ранние годы 
Родился на территории Германии. В 1911 году вместе с семьёй переехал в Западную Польшу. В 1918 вступил в Войско Польское рядовым, принимал участие в Великопольском восстании и Советско-польской войне. В 1920—1931 член Польской крестьянской партии «Пяст». В 1930—1935 годах депутат Сейма сначала от партии «Пяст», а потом от её политической преемницы — Крестьянской партии. С 1935 вице-председатель Исполнительного комитета Крестьянской партии, с 1937 президент Крестьянской партии.

В эмиграционном правительстве 
В сентябре 1939, после вторжения в Польшу немецких войск, участвовал в обороне Варшавы, потом уехал в Венгрию, был интернирован, однако затем освобождён. Был в эмиграции во Франции, затем в Великобритании, где был членом Польского национального совета в эмиграции, в 1940—1943 был вице-премьером в правительстве В. Сикорского. После гибели Сикорского в июле 1943 года стал премьер-министром правительства Польши в изгнании. Миколайчику не удалось найти взаимопонимания с Советским Союзом в вопросах послевоенного устройства Польши. Сталин уже с апреля 1943 года не признавал польское эмиграционное правительство, и не был согласен с позицией поляков по восточной границе Польши. Миколайчик желал восстановления довоенных границ, когда Польше принадлежали значительные территории Белоруссии и Украины, вошедшие в состав СССР в 1939 году в результате выполнения пунктов дополнительного протокола пакта Молотова — Риббентропа о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства».
И ещё одно, о чём поляки не хотят помнить: не было ни одной англо-американской конференции, посвящённой западным границам Польши. Англичане и американцы, наоборот, протестовали: нельзя отдавать Польше эти огромные территории на Западе. Границу на Одере-Нейсе мы получили только по милости Сталина. Он не уступал и настаивал: полякам это полагается.
Союзники также не поддержали Миколайчика. Всё это вынудило его в ноябре 1944 года передать свой пост Томашу Арцишевскому.

Послевоенные годы 

В июне 1945 Миколайчик вернулся на родину. Там он вошел в состав  в качестве второго заместителя премьер-министра и министра земледелия. Из своих сторонников, вышедших из Крестьянской партии, он создал  (ПКП, ).

В новой социалистической Польше бывшему деятелю эмиграции угрожал арест, и после поражения ПКП на выборах 1947 года 17 октября 1947 года он обратился в посольство США с просьбой помочь покинуть страну, получил согласие посла и содействие поверенного в делах Великобритании. 20 октября грузовик английского посольства доставил лидера ПСЛ в Гдыню, 21 октября морским путём Миколайчик покинул Польшу, прибыл в Лондон и отправился в США. Там он до самой смерти был активным деятелем Польского национально-демократического комитета.

Литература 
 Залесский К. А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР. — , 2004.
 Stanisław Mikołajczyk: The Rape of Poland: The Pattern of Soviet Aggression. Sampson Low, Martson & Co., LTD.,  1948. Whittlesey House, McGraw-Hill Book Company, , 1948
 Andrzej Paczkowski: Stanislaw Mikołajczyk, czyli kleska realisty. Agencja Omnipress, Warszawa 1991
 Roman Buczek: Stanislaw Mikołajczyk. Century Publ. Co., Toronto 1996
 Janusz Gmitruk: Stanislaw Mikołajczyk: trudny powrót. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2002

Ссылки 
 Станислав Миколайчик // hrono.ru

Политики-эмигранты
Члены Крестьянской партии (Польша)
Вице-премьеры Польши
Министры сельского хозяйства Польши
Депутаты Сейма Польши